L'edizione 1953-54 della Segunda División fu il ventitreesimo campionato di calcio spagnolo di seconda divisione. Il campionato vide la partecipazione di 32 squadre. Il torneo fu diviso in 2 gruppi e le prime di ogni gruppo furono promosse in Primera División. Le ultime tre di ogni gruppo retrocessero in Tercera División.

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo promozione

Playout

I

II

Verdetti
 , ,  e  promosse in Primera División spagnola 1954-1955.
 , , , ,  e Melilla retrocesse in Tercera División.

Voci correlate 
Primera División spagnola 1953-1954
Coppa del Generalísimo 1954

Collegamenti esterni
 

1953-1954